John Fitzgerald Kennedy, JFK (1917–1963) amerikai elnök
 John F. Kennedy jr. (1960–1999) amerikai jogász, újságíró